Редукс — 1-й епізод 5-го сезону серіалу «Цілком таємно».
 Редукс — 2-й епізод 5-го сезону серіалу «Цілком таємно».
 Редукс — термін в кіноіндустрії для позначення нової версії вже існуючого фільму.
 Дексфенфлурамін або Redux — амфетамін.
 Redux — відкрита JavaScript бібліотека.